Mónica Pérez puede referirse a:

 Mónica Pérez Marín (1966-), periodista chilena.
 Mónica Pérez Blazquez (1971-), actriz española.
 Mónica Pérez (artista), artista uruguaya.
 Mónica Pérez de las Heras, escritora y profesora española.